Enrico Bacchin (1992) – rugbista a 15 italiano
Giovanni Romano Bacchin (1929-1995 – filosofo italiano
Maurizio Bacchin (1950-1993) – politico italiano
Mauro Bacchin (1969) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo portiere
Roberto Bacchin (1954) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante

Pagine correlate 
Bacchini